

Događaji 
 Ptolemej I. Soter (367. pr. Kr.  – 283. pr. Kr. ), vojskovođa Aleksandra Velikog, postaje egipatski kralj, vlada do 285. pr. Kr.

Rođenja

Smrti